Таллоу (Уотерфорд) — деревня в Ирландии, находится в графстве Уотерфорд (провинция Манстер)
 Таллоу (Карлоу) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Карлоу (провинция Ленстер).